Сергей Владимирович Зайцев (9 марта 1969) — советский и российский футболист, играл на позиции полузащитника и нападающего.

Карьера 
Воспитанник «Сатурна» Андропов. В командах мастеров дебютировал в 1986 году в хабаровском СКА. В 1988 году вернулся в родной клуб, который стал называться «Вымпел». После распада СССР перешёл в «Шинник», за который в высшей лиге дебютировал 30 августа 1992 года в домашнем матче 1-го тура второго этапа против воронежского «Факела», заменив на 82-й минуте Дмитрия Смирнова. После окончания сезона вернулся в «Вымпел». В 1996 году перешёл в ярославский «Нефтяник», в котором и завершил профессиональную карьеру в 1997 году. В 2000 году играл за рыбинский любительский клуб «СКА-Звезда».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Рыбинск»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Нефтяник» Ярославль